Döpper bezeichnet:
 einen Schwimmgegenstand in der Schifffahrt: Döpper
 umgangssprachlich einen Nietkopfsetzer 

Döpper ist der Nachname folgender Personen:
 Ewald Döpper (1929–1994), deutscher Landwirt
 Franz B. Döpper (* 20. Jahrhundert), deutscher Wirtschaftshistoriker, Lehrbeauftragter und Sachbuchautor
 Jörg Döpper (* 1942), deutscher Politiker
 Unternehmerfamilien in Mähren, siehe Döpper (Unternehmerfamilie)

siehe auch:
 Dopper